Pfarrgraben Ist ein Gewässer- und Talname:

 Pfarrgraben (Alter Bannwaldgraben), rechter Zufluss des Alten Bannwaldgrabens (zum Schinlinggraben, zum Sandbach) an der Grenze der östlichen Gemeindeexklave von Rheinmünster zu Hügelsheim, beide im  Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; ist Abzweig des Neuen Bannwaldgrabens
 Pfarrgraben (Amper), linker Zufluss der Amper bei Kottgeisering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Pfarrgraben (Flötzbach), linker Zufluss des Flötzbachs (rechter Nebenstrang-Oberlauf des Fallbachs, zur Haidenaab) an der Hölzlmühle,  Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pfarrgraben (Menach), rechter Zufluss der Menach in Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pfarrgraben (Obertrumer See), westliches Bachtal zum Obertrumer See in Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Pfarrgraben (Roter Graben), rechter Zufluss des Roten Grabens (linker Oberlauf des Gansbachs, zum Sulzbach, zum Regen) in der Waldgemarkung von Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern 

Siehe auch:
 Pfaffengraben
 Pfarrbach